est la formule brute de plusieurs isomères.

 pachypodol, numéro CAS 
 ayanine, numéro CAS 
 eupatiline, numéro CAS 
 eupatorine, numéro CAS 
 acide usnique, numéro CAS , racémique
 acide (R)-(+)-usnique, numéro CAS 
 acide (S)-(–)-usnique, numéro CAS